Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG —  німецька машинобудівна компанія, основним напрямком діяльності якої є виробництво військової техніки і броньованих автомобілів. Також компанія випускає обладнання для лиття виробів з полімерів — термопластавтомати. Компанія веде постачання як на внутрішній німецький ринок так і для міжнародних партнерів у більш ніж 30 країнах світу. Головний офіс знаходиться в містах Мюнхен і Кассель.

Історія 
Німецький концерн Krauss-Maffei-Wegmann (KMW) — виник в результаті злиття трьох фірм, первинні назви яких складають сьогоднішнє найменування компанії.

Перша фірма,Maffei, була створена Юзефом Антоном Ріттер фон Маффай. ще в 1836 у і спочатку нічого спільного з озброєнням не мала. Фірма спеціалізувалася на виробництві  залізничних локомотивів і була першою подібною фабрикою в Баварії, (базувалася в Мюнхені).

У 1866 році в Мюнхені почесним доктором технічних наук Георгом фон Краусс була заснована у формі обмеженого товариства компанія Krauss & Comp, що виробляла локомотиви. До 1882 компанія поставила свій тисячний локомотив для  швейцарського тунелю в Сен-Готард.

У 1925 у компанії J.A. Maffei, Siemens-Schuckertwerke GmbH і AEG об'єдналися в консорціум для спорудження серії з 35 електричних локомотивів.

У 1931 році відбулося злиття компаній J. A. Maffei AG і Krauss & Comp, яка на той час вже була досить відомим виробником озброєнь. Нова компанія отримала назву Krauss & Comp.-J. A. Maffei AG. Протягом 30 років XX століття Krauss-Maffei AG активно розробляла різне озброєння, в основному  бронемашини зі змішаним ходом ( колісні і  гусеничні). В цілому на її заводах було створено понад 6000 таких машин. Під час  Другої світової війни Krauss-Maffei AG стала основним постачальником бронемашин, тягачів, танків і іншої бронетехніки для військ Вермахту.

У 1990 році  Krauss-Maffei AG була придбана німецьким концерном Mannesmann AG. Активи компанії були об'єднані разом з активами компанії Demag в компанію Demag Krauss-Maffei AG.

Третя фірма, Wegmann & Co, була створена в місті Кассель в 1882 і спеціалізувалася виробництві на різної колісної техніки, а пізніше і на танках. Але її злиття з Krauss-Maffei AG відбулося тільки в 1999. Компанія була заснована в 1999 рік в ході злиття двох компаній: Krauss-Maffei AG і Wegmann & Co.

30 листопада 2009 в Санкт-Петербург закінчилися приймальні випробування тренажера  швидкісного електропоїзда «Сапсан», спільних зусиль KMW і EADS на замовленням  ВАТ «Російські залізниці». Тренажер призначений для навчання і цілеспрямованих вправ  машиністів швидкісного руху. У наземній транспортній системі  Росії — це перший тренажер з новітнім програмним забезпеченням і системою імітації руху.

Акціонери компанії 
Співвласниками компанії є:
 Сімейство Боде, членам якого в сумі через компанії Wegmann & Co. GmbH і Wegmann & Co. Unternehmens-Holding KG належить контроль над 51% акцій;
 Німецький промисловий концерн Siemens AG, який володіє 49% акцій компанії, що отримав їх у результаті покупки активів Mannesmann AG.

Найбільш відома продукція компанії 
Найбільш відома продукція компанії:

 1965 рік - Leopard 1
 1973 рік - Gepard
 1979 рік - Leopard 2

 1998 рік - PzH 2000
 2001 рік - Fennek
 2003 рік - Dingo ATF

 2005 рік - Mungo ESK
 2006 рік - GTK Boxer
 2007 рік - Puma

 2007 рік - Grizzly
 2010 рік - DONAR
 2011 рік - AMPV

Посилання 
http://www.kmweg.com

Примітки 

Підприємства за алфавітом
Підприємства Мюнхена
Виробники зброї Німеччини